Hermann-Löns-Park bezeichnet

* Hermann-Löns-Park (Braunschweig)
 Hermann-Löns-Park (Hannover)